les Torres (Artés) 
 Les Torres (la Seu d'Urgell), veïnat i partida del municipi de la Seu d'Urgell situat a la riba esquerra del riu Segre, a la plana de la Seu 
 Les Torres (Lliçà de Vall), conjunt d'edificacions al voltant de l'antiga casa que dona nom a la finca al terme municipal de Lliçà de Vall 
 Les Torres (Sant Quirze Safaja), masia al terme municipal de Sant Quirze Safaja (el Moianès)
 Les Torres (Sant Pere de Ribes), nucli al sud-est del terme de Sant Pere de Ribes a tocar de la urbanització de Vallpineda
 Les Torres (urbanització), urbanització al terme municipal de Sant Quirze Safaja (el Moianès)
 Les Torres de Fals, conjunt monumental constituït per les restes de l'antic castell de Fals, al municipi de Fonollosa (el Bages)
 Les Torres de Sanui, partida de l'horta de Lleida 
 Rectoria les Torres, rectoria i capella del poble de Font-romeu, pertanyent al terme comunal de Font-romeu, Odelló i Vià, de l'Alta Cerdanya